Kotezi est un toponyme qui peut désigner :

Kotezi, un village situé dans la municipalité de Bugojno, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Kotezi, un village situé dans la municipalité de Ravno, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Kotezi, un village situé sur le territoire de la Ville de Trebinje et dans la République serbe de Bosnie ;

Kotezi, un village situé dans la municipalité de Vrgorac, comitat de Split-Dalmatie.